«Стрельба» () — ямайский фильм 2002 года режиссёра Цесса Сильвера. В главной роли в фильме принял участие Кай-Мани Марли, сын Боба Марли.

Сюжет 
Два малолетних друга из трущоб Кингстона Биггс и Уэйн ограбили водителя грузовика. На полученные деньги они перебрались в Америку. Через 20 лет Биггса депортирует американское правительство обратно на Ямайку, где он встречает Уэйна, также депортированного, но на 4 года ранее. Биггс присоединяется к Уэйну, который зарабатывает вымогательством. Их деятельность делает много шума в городе и один коррумпированный политик предлагает им уехать обратно в Майами, что бы не портить атмосферу в Кингстоне перед выборами.

В Майами они промышляют нападениями на наркодилеров. Друзья ведут себя очень агрессивно и этим мешают местным бандитам. В конце концов, когда Биггс принимает решение залечь на дно и уехать в Лос-Анджелес, Тедди, местный гангстер, решает покончить с ними…

В ролях 
 Кай-Мани Марли — Биггс
 Спрагга Бенц — Уэйн
 Луи Ранкин — Тедди
 Пол Кэмпбелл — Макс
 Вайклеф Жан — Ричи
 Д. Сильвера — Биггс в детстве
 Карлтон Грант мл. — Уэйн в детстве
 Мунэйр Закка — мистер Андерсон
 Клодетт Пиус — тётушка Полин
 Исайя Лэйн — детектив Лэйн
 Дуайт Ричардсон — иммиграционный инспектор
 Нельсон Запата — Папи
 Михаэль Гордон — водитель грузовика
 Стивен Чунг — мистер Чин
 Джудит Бодли — секретарша мистера Чина
 Фабьен Доминик — Эбби

Саундтрек 
 Damian Marley — «Welcome to Jamrock»
 Barry Brown — «Far East»
 Nitty Gritty — «Trial and Crosses»
 Little John — «In the ghetto»
 Bob Marley — «Coming in from the cold»
 Bounty Killer — «Dead this time»
 Hawkeye — «Bad Long Time»
 Spragga Benz and Lady Saw — «Backshot»
 Damian Marley — «Catch a Fire»
 Shaggy and the Big Yard Allstars — «Gangster»
 Tonto Irie — «It a ring»
 Ky-Mani Marley — «Fire»
 Junior Cat — «Would A Let You Go»
 Pinchers — «Bandelero»
 John Wayne — «Call the police»
 Nicky Seizure — «Quench the fire»
 Ky-Mani Marley — «I Believe»
 Ky-Enie — «Rain»
 Inner Circle — «Discipline child» (Live)
 Nicky Seizure — «Revelation time»
 Ky-Mani Marley — «The March»
 Kenneth Milligan — «Shottas»
 Pan Head — «Gun Man Tune»

Примечания

Ссылки 
 Shottas на сайте «Rotten Tomatoes» 
 Рецензия на сайте «Slant Magazine» 

Фильмы 2002 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Ямайки
Бадди-муви США
Гангстерские фильмы
Фильмы о Майами
Независимые фильмы США
Независимые фильмы Ямайки